Ranger (von engl. range für ‚Landschaft, Gebiet, Bereich‘) bezeichnet:

 Ranger (Beruf), Betreuer und Fremdenführer etwa in Nationalparks und Naturparks
 Ranger (Band), finnische Speed-Metal-Band
 Colorado Ranger, Pferderasse 
 Sielmanns Natur-Ranger, Jugendorganisation
 eine Pfadfinder-Altersstufe, siehe Ranger und Rover

Automobile, Automarken und -hersteller:
 Edsel Ranger, Automodell
 Ford Ranger, ein Pick-up des Herstellers Ford
 Ranger Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ranger Automotive Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Ranger (General Motors), ehemalige Automarke des Konzerns General Motors
 Ranger, Marke von Cadillac Europe (früher General Motors Suisse), ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Ranger, Marke der Southern Motor Manufacturing Association, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Schiffe:
 Ranger (Yacht), eine J-Klasse-Yacht (1937–1941 sowie Replika 2004)
 USS Ranger – mehrere Schiffe der United States Navy

Sonstige Technik:
 Ranger (Dateimanager)
 Ranger (Fahrgeschäft), ein Überkopf-Fahrgeschäft
 Ranger (Raumsonden-Programm), US-amerikanisches Raumfahrtprogramm (1961–1965)
 Ranger (Supercomputer)
 Operation Ranger, eine Serie von amerikanischen Kernwaffentests
 RUAG Ranger, Luftaufklärungsdrohne der Schweizer Firma RUAG Aerospace
 Ranger, ein Goodyear-Luftschiff (1940), siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten #L-Klasse

Rangers steht für:

 United States Army Rangers, Infanterietruppe der US-Armee
 Texas Rangers (Polizei), paramilitärische Polizeitruppe des US-Bundesstaates Texas
 Canadian Rangers, kanadisches Territorial-Regiment vornehmlich aus Inuit-Reservisten
 Rogers’ Rangers (His Majesty’s Independent Companies of American Rangers), siehe Robert Rogers

Sportvereine:
 AFC Rangers, österreichischer American-Football-Verein
 FC Rànger’s, andorranischer Fußballverein
 Glasgow Rangers, schottischer Fußballverein
 New York Rangers, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Queens Park Rangers, englischer Fußballverein
 Texas Rangers (Baseball), US-amerikanische Baseballmannschaft

Sonstiges:
 Delta Rangers, deutsche Indie Rock’n’Roll-Band
 SSI Scuba Rangers, eine Kindertauch-Ausbildung, siehe Kindertauchen #SSI

Ranger ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ranger (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ranger (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ranger (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ranger (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ranger (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ranger-Uran-Mine, Australien

Ranger ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ranger (* 1986), kanadischer Autorennfahrer
 Beverly Ranger, jamaikanische Fußballspielerin
 Henry Ward Ranger (1858–1916), US-amerikanischer Maler
 Klaus Ranger (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Ranger (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard H. Ranger (1889–1962), US-amerikanischer Elektrotechniker, Ingenieur und Erfinder
 Terence Osborn Ranger (1929–2015), afrikanischer Historiker

Siehe auch:
 Der Ranger – Paradies Heimat, deutsche Fernsehfilmreihe